Аэропорт «Такоради»  () — аэропорт в Гане. Обслуживает город Секонди-Такоради, административный центр Западной области.
Во время Второй мировой войны, аэропорт «Такоради» был главной стоянкой Команды Воздушного Транспорта () ВВС США транс-африканского направления, а также — промежуточной стоянкой между аэропортом «Робертс» близ города Монровия в Либерии и аэродромом «Апапа» в Нигерии.

Перевозчики и пункты назначения 
 Air Shuttle Ghana (Аккра)

Аэропорты Ганы
Западная область Ганы